Clistoronia är ett släkte av nattsländor. Clistoronia ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Husmasknattsländor
Clistoronia